Henry Cellerier, né le  à Mussidian et mort pour la France le  à Carnoy, est un journaliste et militant de l'Action française.

Biographie 
D'origine périgourdine, Henry Cellerier naît le  à Mussidian. Il est un spécialiste des idées décentralisatrices. Fondateur de la Revue périgourdine, il monte étudier à Paris où il rencontre Charles Maurras le 9 janvier 1902 dont il devient le secrétaire. Sur l'exemple de l'Enquête sur la monarchie de Maurras, il publie une Enquête périgourdine sur la monarchie en 1909.

Il devient collaborateur à L'Action française et aide Maurras dans sa rubrique Revue des Revues sous le pseudonyme d'Intérim puis de Critias. Par ailleurs, il anime une chronique fédéraliste dans la Revue critique des idées et des livres.

Le 23 juillet 1914, Henry Cellerier menace Jean Jaurès dans L'Action française.

Lors de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé le 3 août 1914 dans le 269e régiment d'infanterie et remet le manuscrit de son dernier livre La Politique fédéraliste avant de partir pour le front. Il meurt pour la France le 27 septembre 1914. 

Charles Maurras lui rend hommage dans son livre Tombeaux.

Publications 

 La Revue périgourdine (1903-1904)
 Enquête périgourdine sur la monarchie (1909)
 La Politique fédéraliste (1916)

Références

Bibliographie 
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Liens externes 

Personnalité de l'Action française
Naissance en février 1882
Décès à 32 ans
Décès en septembre 1914
Naissance en Dordogne
Décès dans la Somme
Journaliste français du XXe siècle